Archip – imię męskie pochodzenia greckiego, złożone z członów: αρχος (archos), oznaczającego  "mistrz" oraz ‘ιππος (híppos) – „koń”. 

Archip imieniny obchodzi 20 marca, w dzień wspomnienia św. Archipa, ucznia św. Pawła, wymienianego w liście do Kolosan i do Filemona.

Archip w innych językach: 
 rosyjski – Архипп, Архип.

Znane osoby noszące imię Archip:
 Archip Apostoł – apostoł, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, w Kościele prawosławnym zaliczany do grona siedemdziesięciu apostołów
 Archip Kuindży (1841–1910) – rosyjski malarz, z pochodzenia Grek, realista, malował głównie pejzaże
 Archip Kmeta (1891–1978) – ukraiński wojskowy (podpułkownik), emigracyjny działacz kombatancki, oficer kontraktowy Wojska Polskiego (major), przedstawiciel Ukraińskiego Wolnego Kozactwa w Niemczech podczas II wojny światowej

Przypisy 

Męskie imiona greckie